147 может означать:
 147 — натуральное число между 146 и 148.
 147 год — невисокосный год, начинающийся в субботу.
 147 год до н. э.